Constel·lació de la Grua anomenada Grus segons la Unió Astronòmica Internacional 
 Urús popularment anomenat Grus, municipi de la Baixa Cerdanya 
 Grus (gènere), gènere d'aus al qual pertany la grua (Grus grus).